Адья́н Ю́рьевич Питке́ев (род. 16 мая 1998, Москва, Россия) — бывший российский фигурист. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2014 года, серебряный призёр юниорского Финала Гран-при 2013/2014, бронзовый призёр чемпионата России сезона 2014/2015 года. По состоянию на январь 2017 года занимал 26-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
А. Питкеев начал заниматься фигурным катанием в 2002 году в ДЮСШ № 1 (Москва) у тренера Ольги Волобуевой. С 2009 года тренируется в отделении «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» (до 2013 года СДЮСШОР № 37).

В 2010 году перешёл в группу Этери Тутберидзе. Член сборных команд России с 2011 года. В феврале 2013 года стал победителем XI зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Брашове (Румыния). Осенью 2014 года начал выступать среди взрослых. Дебютировал в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни, где оказался в тройке лучших на турнире Кубка Ломбардии. Через месяц в Чикаго дебютировал и на этапе Гран-при, где заметно улучшил результат в своей короткой программе. На этапе Гран-при в Бордо впервые чисто исполнил четверной тулуп и улучшил свои спортивные показатели в короткой программе и сумме. На российском чемпионате он стал впервые бронзовым призёром и был включен в состав национальной сборной для участия в Чемпионате Европы.

Однако, перед стартом европейского первенства, встал вопрос о снятии спортсмена с соревнований из-за перенесенного заболевания. Но, несмотря на трудности подготовки, дебют удался. На своем первом Чемпионате Европы Адьян занял седьмое место. В начале марта он выступал на юниорском чемпионате мира в Таллине. Старт был успешный Адьян занимал второе место и готовился к борьбе с японцем Сёма Уной за золото. Однако в произвольной программе он совершил несколько ошибок, к тому же упал. В результате оказался седьмым и в итоге на 5-м месте.

Неудачно он стартовал и в новом сезоне 2015/2016 годов. На Мемориале Непелы он оказался только четвёртым. В октябре 2015 года Адьян стартовал на этапе серии Гран-при Skate America, где занял место в числе шести лучших. На своем втором этапе Rostelecom Cup 2015 Адьян взял "серебро", уступив только чемпиону мира Хавьеру Фернандесу и взяв лидерство после короткой программы. Были улучшены все его прежние спортивные достижения. На национальном чемпионате выступил не совсем удачно, финишировал в середине таблицы. Причиной этого стала травма спины, из–за которой фигурист был вынужден досрочно завершить соревновательный сезон.

В марте 2016 года Адьян перешёл в группу Елены Буяновой. Предолимипийский сезон 2016—2017 вновь был вынужден пропустить из–за продолжающегося лечения спины. В конце июня 2017 года принял решение завершить спортивную карьеру из-за серьёзных проблем со спиной. Однако осенью он стал задумываться о том, чтобы попробовать себя в танцах.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте fskate.ru

Фигуристы России